Rodrigo Moreira puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Rodrigo Moreira (director) (n.1983), un actor, modelo y director de concursos de belleza ecuatoriano.
 Rodrigo Miguel Moreira (n.1996), un futbolista argentino.